El término Kashmir puede referirse a:

 Cachemira, término para designar ente geográfico-administrativo del subcontinente indio, según el enfoque político y nacional.
 "Kashmir", una canción del grupo de rock Led Zeppelin.
 Kashmir,un pueblo indigena
 Kashmir, fibra natural utilizada en la industria textil.
 Kashmir (cuentas o abalorios), artículo de bisteq.
Kashmir, banda de rock alternativo

Referencias